Йювяскюля ():

 Йювяскюля — город и муниципалитет в центральной Финляндии, административный центр ляни Кески-Суоми.
 Йювяскюля — аэропорт, находится в городе Йювяскюля, Финляндия. 
 Йювяскюля — железнодорожная станция, расположенная в городе Йювяскюля, Финляндия.
 «Йювяскюля» — финский футбольный клуб из города Йювяскюля.